

Cinema 
 Conspiracy – film del 1930 diretto da Christy Cabanne
Conspiracy – film del 1939 diretto da Lew Landers
 Conspiracy – film del 1989 diretto da Chris Bernard
 Conspiracy – film del 2008 diretto da Adam Marcus
Conspiracy – film del 2011 diretto da Jeff Solema
 Conspiracy - La cospirazione (Misconduct) – film del 2016 diretto da Shintaro Shimosawa

Musica 
 Conspiracy – gruppo musicale di rock progressivo britannico
 Conspiracy – album dei King Diamond del 1989
 Conspiracy – album dei Junior M.A.F.I.A. del 1995
 Conspiracy – album dei Conspiracy del 2000
 Conspiracy – traccia dell'album All We Know Is Falling dei Paramore del 2005
 Conspiracy – album di Michael Bormann del 2006
Conspiracy – album di Terje Rypdal del 2020

Televisione 
 Conspiracy - Soluzione finale (Conspiracy) – film per la televisione del 2001 diretto da Frank Pierson
 Conspiracy – serie televisiva statunitense
 Cospirazione (Conspiracy) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Morte di un leader (Conspiracy) – episodio della terza stagione di Law & Order – I due volti della giustizia

Altri progetti